«Гриндавик» () — исландский футбольный клуб из города Гриндавика. Основан в 1932 году; в 1935 году вошёл в .

История 
Первым значимым успехом стала победа в кубке Исландской лиги в 2000 году. Самым известным футболистом, игравшим за клуб, является Ли Шарп, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед».

История выступлений

Чемпионат Исландии

Выступление в Еврокубках

Достижения 
 Кубок Исландской лиги по футболу:
 Победитель (1): 2000

Известные игроки 
  Олафур Готтскалкссон
  Олафур Бьярнасон
  Ли Шарп
  Дэвид Ханна
  Колин Стюарт
  Синиша Кекич

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Исландии
Футбольные клубы, основанные в 1932 году